Die Eerste Divisie 1968/69 war die 13. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 1968 und endete am 1. Juni 1969.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten zwei Teams stiegen in die Eredivisie auf. Die letzten drei Vereine stiegen in die Tweede Divisie ab.

Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 17 der letzten Saison. Dazu kamen die drei Aufsteiger WVV Wageningen, SC Veendam und Helmond Sport aus der Tweede Divisie.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Relegation 
Die beiden punktgleichen Teams auf den Plätzen 15 und 16 ermittelten den dritten Absteiger. Das Spiel fand in Arnheim statt.

|}

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1968/69